Rempel est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1981), joueur canadien de football canadien
 (né en 1985), joueur canadien de football canadien
 (né en 1982), joueur canadien de hockey sur glace
Michelle Rempel Garner (née en 1980), femme politique canadienne en Alberta
 (né en 1977), joueur canadien de hockey sur glace
Shannon Rempel (née en 1984), patineuse de vitesse canadienne
 (né en 1947), auteur et journaliste d'investigation américain

Toponyme

, communauté de l'Ohio

Homonymie de patronyme